Сою́зное госуда́рство () — надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.

Также в прессе встречаются названия «Союз России и Белоруссии» (СРБ), «Союзное государство России и Белоруссии» (СГРБ), «Союз Белоруссии и России», «Союзное государство Белоруссии и России». Общий праздник — День единения народов Беларуси и России (отмечается со 2 апреля 1997 года).

История Союзного государства 

Ещё в 1991 году Президент СССР предложил создать Союз Суверенных Государств (ССГ) во время Новоогарёвского процесса как конфедеративного государства, так же не было достигнуто.

Сближение Республики Беларусь и Российской Федерации спустя 5 лет имело своей приоритетной целью восстановление экономических связей, существовавших в советское время, когда крупные экспортоориентированные предприятия БССР занимались сборкой изделий из комплектующих, производившихся по всему СССР, а Россия была не только источником комплектующих и сырья для белорусской промышленности, но и основным рынком сбыта. Лозунг сближения с Россией выдвигался Александром Лукашенко ещё в ходе предвыборной кампании на президентских выборах в июле 1994 года. Став главой государства, он использовал эту тему для получения политических и экономических преференций от России. В то же время формированию союзного государства в 1990-е годы препятствовали политические и экономические процессы, происходившие внутри обоих государств.

6 января 1995 года было подписано соглашение о таможенном союзе, 21 февраля 1995 года — Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет. Направление в сторону интеграции началось после 1995 г. Во второй половине 1990-х гг. были подписаны межгосударственные документы:
 1996 год — «Договор о создании сообщества Беларуси и России»;
 1997 год — «Договор о Союзе Беларуси и России»;
 1998 год — «Декларация о дальнейшем единении Республики Беларусь и Российской Федерации»;
 1999 год — «Договор о создании Союзного государства».

Изначальный «Договор о создании сообщества Беларуси и России» (2 апреля 1996) имел международный характер и «аморфное содержание». Уже через несколько лет Сообщество было преобразовано в интеграционное образование — Союз Беларуси и России. Был подписан «Договор о Союзе Беларуси и России» (2 апреля 1997) и Устав союза (23 мая 1997). В период с 8 октября 1998 года по 1 января 1999 года был опубликован проект Договора о создании Союзного государства, который был скорректирован при участии общественных организаций.

Фундаментальным шагом стало подписание Договора о создании Союзного государства (8 декабря 1999), который стал юридической и политической основой для дальнейшей интеграции. 13 декабря 1999 года его ратифицировала Государственная дума Российской Федерации. 26 января 2000 года, после ратификации Договора парламентами двух стран, он вступил в силу.

В конце 2006 года, в свете резкого повышения Россией цен на газ для Белоруссии, президент Лукашенко высказывал значительное разочарование. В январе 2007 года он заявлял: «От нас требуют вступления в состав России… Я не хочу похоронить суверенитет и независимость моей Беларуси…».

Однако уже на рубеже 2007 и 2008 годов процесс интеграции усилился. Президентами России и Белоруссии рассматривались подготовленные экспертами варианты Конституционного акта, делегирования союзных полномочий и формирования наднациональных органов Союза, а также избрания президента Союза. С мая 2008 года по июль 2012 года Владимир Путин являлся главой совета министров Союзного государства.

Впрочем, в связи с выявившимися экономическими и политическими противоречиями, процесс интеграции двух государств продвигался медленно, а в 2010 году из-за значительных осложнений в отношениях России и Белоруссии и разногласий между главами государств интеграция практически остановилась. До 2011 года проект тихо «умирал» из-за различия стратегических интересов обеих стран, и лишь потепление отношений между странами в 2011 году постепенно вернуло идею Союза на прежний уровень.

Белорусское правительство 3 сентября 2019 года передало для одобрения президенту Александру Лукашенко проект программы действий по интеграции. В ней заложена концепция, которая подразумевает исполнение принципа «две страны — один рынок». 6 сентября этого же года премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев парафировали программу интеграции двух стран. Был утверждён перечень дорожных карт — в список вошла 31 такая карта, однако их содержание не раскрывается. К 8 ноября 2019 года правительства Белоруссии и России согласовали 16 дорожных карт из 31, разработанных в рамках экономической интеграции двух стран, к 20 ноября — 21. 7 декабря в Сочи состоялась ещё одна встреча глав государств, по итогам которой 8 карт так и не были согласованы. 7−8 декабря в Минске прошли уличные акции протеста против углублённой интеграции с Россией. Во время встречи 20 декабря в Санкт-Петербурге были согласованы проекты документов по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества таможенных служб, однако осталось ещё 3 блока вопросов.

10 сентября 2021 года в Минске на заседании совета министров Союзного государства России и Белоруссии российский и белорусский премьеры Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 союзных программ и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы».

5 ноября 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства, утвердив 28 программ по интеграции в вопросах налогообложения и кредитования, а также по созданию объединённых рынков нефти, газа и транспортных услуг.

24 февраля 2022 года Россия официально начала вторжение на Украину. Белоруссия предоставила для российской армии свою территорию, что было подтверждено властями страны. В качестве предлога для концентрации войск использовались совместные военные учения «Союзная решимость-2022».

Инициативы по присоединению к Союзному государству 

В 2001 году президент Молдавии Владимир Воронин озвучил планы по вступлению Молдавии в Союзное государство, однако после многочисленных встреч с президентом России Владимиром Путиным в 2001—2002 годах этот вопрос не был решён.

В 1999 году президент Югославии Слободан Милошевич заявлял, что желает присоединения своей страны к Союзному государству на правах наблюдателя. 16 апреля 1999 Госдума приняло постановление o присоединении Югославии к Союзу Беларуси и России, в нём депутаты Думы в частности поддержали „решение Союзной Скупщины Союзной Республики Югославии о присоединении Союзной Республики Югославии к Союзу Беларуси и России“ и рекомендовали „Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации незамедлительно приступить к рассмотрению международных, политических, экономических, правовых и иных вопросов, связанных с указанным постановлением Союзной Скупщины Союзной Республики Югославии“; за проголосовали 326 депутатов, против — 46.

В Киргизии оппозиция в июне 2007 года пыталась инициировать референдум о присоединении к Союзному государству.

17 октября 2008 года парламенты Абхазии и Южной Осетии получили статус постоянных наблюдателей при Парламентском собрании Союзного государства.

Государственное устройство 
Особенность институциональной системы Союзного государства заключается в синтезе принципов построения федеративного государства и принципов организации международной организации, так как первые работают на базе разделения властей, а вторые на базе распределения предметных компетенций между государственными органами и международной организацией; не стоит забывать и о разнице в подходе к национальному принципу при принятии решений, характере возлагаемых полномочий.

Парламент 
Парламент Союзного государства будет иметь исключительное правовое положение, поскольку только он должен будет формироваться народом Союзного государства непосредственно. Структурно будет включать в себя Палату представителей и Палату союза, при этом места будут распределяться следующим образом:
 Палата союза — по 36 депутатов от каждого государства-участника;
 Палата представителей — 75 депутатов от России и 28 депутатов от Белоруссии.

Исследователями отмечается большое количество пробелов в правовом регулировании данного института. До принятия закона о выборах депутатов функции парламента Союзного государства исполняет Парламентское собрание Союза Белоруссии и России.

Высший государственный совет 
Высший государственный совет Союзного государства формируется из высших лиц обоих государств. Два участника союза формируют биполярную систему управления, устойчивость которой зависит от преобладания национальных и союзных интересов у каждой из сторон. Представляет собой периодически созываемый орган. Основывается на принципе единогласного принятия актов, что означает дискриминацию большинства в интересах меньшинства. К его компетенции относится решение вопросов, связанных с развитием Союзного государства, образование органов, издание декретов, постановлений, директив и др.

Члены Высшего государственного совета:
 Лукашенко А. Г., президент Республики Беларусь;
 Путин В. В., президент Российской Федерации;
 Головченко Р. А., премьер-министр Республики Беларусь;
 Мишустин М. В., председатель правительства Российской Федерации;
 Кочанова Н. И. председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
 Андрейченко В. П., председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
 Матвиенко В. И., председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
 Володин В. В., председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Совет министров 
Совет министров Союзного государства является прообразом правительства — исполнительным органом с широкими полномочиями. Имеет непостоянный характер работы, что связано с совмещением частью министров работы и на союз, и на государство-участника, недостаток властных и распорядительных полномочий.

Суд 
Судебная система Союзного государства включает суды, выполняющие функции конституционного суда и высших отраслевых судов. Судебная ветвь власти не получила значительной роли и имеет узкий набор полномочий и функций. В целом, детализация судов в договоре считается недостаточной.

Счётная палата 
Согласно Договору, в систему органов Союзного государства должна была войти Счётная палата. Она должна была стать органом, контролирующим финансы Союзного государства.

Постоянный комитет 
Постоянный комитет Союзного государства образован 27 июня 2000 года. Он обеспечивает деятельность Высшего государственного совета и Совета министров Союзного государства. Подотчётен Совету министров Союзного государства.

Руководит работой Постоянного комитета государственный секретарь Союзного государства, в состав Постоянного комитета входят также четыре члена Постоянного комитета, являющиеся по должности его заместителями. Членами Постоянного комитета могут быть только граждане государств-участников. В составе Постоянного комитета не должно быть более двух третей членов Постоянного комитета, являющихся гражданами одного государства. С декабря 2011 года по март 2021 года государственным секретарём являлся Григорий Рапота, с марта 2021 года — Дмитрий Мезенцев.

Равенство прав граждан стран-участниц Союзного государства 
Нормы о равных правах граждан Республики Беларусь и Российской Федерации закреплены:

 Соглашением о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях (27 февраля 1996 года);
 Решением Высшего Государственного Совета Сообщества Беларуси и России «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий» (22 июня 1996 года);
 Договором «О равных правах граждан» (25 декабря 1998 года);
 Соглашением об использовании миграционной карты единого образца (5 октября 2004 года);
 Соглашением об обеспечении равных прав граждан РФ и РБ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства (24 января 2006 года);
 Договором о сотрудничестве в области социального обеспечения (24 января 2006 года);
 Протоколом к Соглашению между Правительством РФ и Правительством РБ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество (24 января 2006 года);
 Соглашением о порядке оказания медицинской помощи гражданам РФ в учреждениях здравоохранения РБ и гражданам РБ в учреждениях здравоохранения РФ (24 января 2006 года).

Бюджет

Военное сотрудничество

Спутниковая группировка 
У Союзного государства существует собственная спутниковая группировка, состоящая из шести аппаратов ДЗЗ: один белорусский и пять российских, серии «Канопус», для «обеспечения достоверной информацией систем МЧС, министерств сельского хозяйства, производителей сельхозпродукции». На ближайшие годы запланировано развитие группировки.

Символика 

В Союзе предполагается унификация законодательства, символики (флаг, герб, гимн), валюты и т. п. До настоящего времени символы Союзного государства: флаг, герб и гимн — не утверждены, однако 6 ноября 2021 года госсекретарь Союза Дмитрий Мезенцев заявил, что работа над единой символикой уже началась. По его словам, проект символа, «это, прежде всего, исторический символ, деполитизированный насколько это возможно, безусловно, с обязательным представлением национальных флагов - красно-зелёного с орнаментом белорусского и российского триколора». Предложения по флагу и гимну будут подготовлены для рассмотрения в 2023 году Высшим госсоветом СГ.

Премии 
 Премия Союзного государства в области литературы и искусства - учреждены Решением Высшего Совета Союза Беларуси и России от 28 апреля 1999 года №6 "Об учреждении премий Союза Беларуси и России в области литературы и искусства".
 Премия Союзного государства в области науки и техники.

Примечания

Комментарии

Сноски

Литература 
 
 

Дополнительное чтение
 
 
 
 
 Всеобъемлющие сравнительные данные Госкомстат по России и Белоруссии. Сборник Беларусь и Россия 2007.

Ссылки 
Официальные сайты
 
 
 
 

Союзные СМИ
 
 
 
 

 
История Российской Федерации
История Белоруссии после 1991 года
Постсоветское пространство
Президентство Александра Лукашенко
Президентство Бориса Ельцина
Президентство Владимира Путина
Объединения государств
Государства — наблюдатели при Парламентской ассамблее ОДКБ
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании